Lumban Tonga Tonga (Siborong-Borong), een plaats in Indonesië
Lumban Tonga Tonga (Pakkat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing